

Байгузінська сільська рада — сільське поселення, Ішимбайський район, Башкортостан
 Байгузінська сільська рада — сільське поселення, Янаульський район, Башкортостан